AEÁ
Catskill (falu, New York)
Catskill (város, New York)